Kasper Schmeichel (1986) – calciatore danese, figlio di Peter
 Peter Schmeichel (1963) – ex calciatore danese, padre di Kasper